André Bricout (1918-2003), homme politique belge ;
 André Bricout (1939-2020), homme d'affaires et industriel belge ;
 Arthur Bricout (1840-1932), négociant en vins français, le Champagne Bricout porte son nom en sa mémoire ;
 Christian Bricout (né en 1952), réalisateur français ;
 Edmond Bricout (1904-1973), homme politique français ;
 Guy Bricout (1944-), homme politique français ;
 Jean-Louis Bricout (né en 1957), homme politique français.